Don't Leave – singolo di Simba Tagz del 2014
 Don't Leave – singolo di Snakehips e MØ del 2017